Jean Baudin est un bassiste connu pour son travail avec Nuclear Rabbit (groupe de "funk LSD") et Element of Surprise.

Biographie

Style et technique de jeu 
Le style de Jean est un mélange intense de tapping, slapping and picking. Sa collection de basses à tessiture étendue inclut maintenant la seconde basse single-course douze cordes, fabriquée par JP Basses. Principalement autodidacte, Jean a étudié en privé avec les guitaristes Marty Friedman et Jason Becker aussi bien qu'avec le bassiste Wally Voss.

Notes et références

Lien externe 
 
 Site internet de Jean Baudin

Bassiste américain de rock
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)